Der Hammerwurf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 wurde am 7. und 9. August 2002 im Münchener Olympiastadion ausgetragen.

Europameisterin wurde die russische Vizeeuropameisterin von 1998, Olympiazweite von 2000 sowie Vizeweltmeisterin von 1999 und 2001 Olga Kusenkowa.Sie gewann vor der polnischen Olympiasiegerin von 2000 Kamila Skolimowska.Bronze ging an die Französin Manuela Montebrun.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserungen 
Im Finale am 9. August wurde der zuvor bestehende EM-Rekord dreimal verbessert:
 72,30 m – Olga Kusenkowa (Russland), erster Versuch
 72,46 m – Kamila Skolimowska (Polen), vierter Versuch
 72,94 m – Olga Kusenkowa (Russland), vierter Versuch

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
7. August 2002

44 Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Fünf von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 66,00 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den sieben nächstplatzierten Sportlerinnen (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werferinnen aufgefüllt. So mussten schließlich 63,38 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
9. August 2002

Weblinks 
 München European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 24. Januar 2023
 Women Hammer Throw Athletics XVIII European Championships 2002 Munchen (GER), todor66.com, abgerufen am 24. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 19th European Athletics Championships München GER 06–11 AUG 2002 Olympiastadion, Women Hammer Throw, S. 655f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 24. Januar 2023
 18. Europameisterschaft 2002 in München, Hammerwurf / Frauen, leichtathletik.de, abgerufen am 24. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVIII European Championship, Munich 2002, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 24. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2002